Strischow-Insel ist der Name folgender Inseln:

 Strischow-Insel (Karasee), eine der Wilkizki-Inseln
 Strischow-Insel (Laptewsee), eine der Neusibirischen Inseln